TTF peut faire référence à :
 TrueType, un  format de fichiers de polices d'écriture
 Thyroid Transcription Factor -1 (TTF-1), un marqueur tumoral dans les cancers
 Tachyon: The Fringe (2000), un jeu vidéo sur PC.
 Tétrathiafulvalène, une molécule organique semiconductrice de type p (donneur d'électrons)
 Taxe sur les Transactions Financières, une sorte de Taxe Tobin
 Trieuse de Tournée de Facteur   
 Title_Transfer_Facility